Grand Champ — пятый студийный альбом хип-хоп-исполнителя DMX, выпущенный 16 сентября 2003 года. Альбом содержит два популярных сингла: «Where The Hood At» и «Get It On The Floor». Разошёлся тиражом в 312 000 копий, дебютировал на 1-й строчке Billboard 200. Альбом был сертифицирован как платиновый 7 ноября 2003 года от RIAA и является пятым альбомом DMX подряд, дебютировавшим на 1-м месте.

Об альбоме 
Первоначально в Grand Champ была включена песня «Ruled Out», которая является диссом на бывшего друга и сотрудника Ja Rule, однако лейбл Def Jam (который являлся в то время поставщиком права на лейбл Ja Rule, The Inc. Records) удалил песню из альбома. Предыдущая версия «Fuck Y’all» считается вводным синглом «The Great Depression», имел проблемы с ротацией в радиоэфире (были изменены название песни и текст).

В Великобритании в Grand Champ был включён бонус-диск с хитом DMX под названием «X Gon' Give It to Ya», который вошёл в саундтрек к фильму «От колыбели до могилы» 2003 года.

Grand Champ также был выпущен в «чистой версии», в котором были вырезаны упоминания про насилие, наркотики и была вырезана ненормативная лексика. Этот альбом подвергся большей цензуре, чем предыдущие альбомы DMX. Также большей цензуре подвергся и следующий альбом DMX, Year of the Dog… Again.

Название пластинки ссылается на уличные собачьи бои в Америке. Термин «grand champion» относится к боевой собаке, которая выиграла пять боёв без единого поражения.

Grand Champ является последним альбомом DMX, который выпущен на Def Jam Recordings. Также является последним альбомом, который возглавил чарт Billboard 200.

Список композиций

Семплы 
 «Where The Hood At» содержит семпл из «Young, Gifted & Black» Big Daddy Kane и «I’ll Play the Blues for You» Альберта Кинга
 «We Go Hard» содержит семпл из «Didn’t I Fool You» Ruby Andrews
 «The Rain» содержит семпл из «Will She Meet The Train In The Rain» Greg Perry
 «Thank you» содержит семпл из «I want to thank you» Alicia Myers

Чарты

Примечания 

Альбомы DMX
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы Ruff Ryders Entertainment
Альбомы, спродюсированные No I.D.